Николай Осоргин:* Осоргин, Николай Михайлович (1924—2014) — регент церкви Сергия Радонежского, профессор кафедры славянского языка Свято-Сергиевского богословского института в Париже.
 Осоргин, Николай Саввич (1801—?) — генерал-майор, командир 1-й бригады 2-й легкой кавалерийской дивизии, саратовский помещик. Примечания